è una parola della lingua giapponese che significa ephemeroptera ("effimera"), un insetto dell'ordine degli emimetaboli dal mesotorace incurvato all'insù e con addome concluso da due lunghe cerci.

Può riferirsi a:

Kagerō – gruppo musicale giapponese visual kei
Kagerō – singolo dei BUCK-TICK del 2006
Deception – serie di videogiochi giapponese, conosciuta in Giappone come Kagerō
Classe Kagero – classe di cacciatorpediniere di squadra giapponesi, impiegata durante la seconda guerra mondiale
Kagero – cacciatorpediniere giapponese attivo durante la seconda guerra mondiale, unità eponima della classe